Les yamabushi sont des ascètes montagnards et des guerriers au Japon

 Le Yamabushi est un tournoi de jeux vidéo de combat se déroulant à Chambéry en Savoie.